Михаил Сафронов:
 Сафронов, Михаил Владимирович (род. 1980) — российский режиссёр, аниматор, сценарист.
 Сафронов, Михаил Вячеславович (1949—2019) — советский и российский театральный деятель, директор Свердловского театра музыкальной комедии (с 1999), заслуженный работник культуры РФ (1994).
 Сафронов, Михаил Григорьевич (1916—1993) — советский учёный.
 Сафронов, Михаил Николаевич (род. 1976) — российский спортсмен-наездник, мастер спорта международного класса, многократный чемпион России по конкуру.